Iturbide ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín de Iturbide (1783–1824), mexikanischer Feldherr, Politiker und 1822/23 Kaiser von Mexiko
 Agustín de Iturbide y Green (1863–1925), mexikanischer Kronprinz
 Graciela Iturbide (* 1942), mexikanische Fotografin
 Rebeca Iturbide (1924–2003), mexikanische Schauspielerin

Iturbide steht für:

 Iturbide (Nuevo León), Ort im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León
 Municipio Iturbide, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León